Mužík může být:

malý muž
mužská mytická bytost malého vzrůstu, trpaslík, pidimužík, skřítek, jako například lesní mužík nebo ohnivý mužík
mužik (turistické značení), hromádka kamenů k turistickému značení 
mužik, chudý ruský venkovan, nevolník
Mužík (příjmení)

Externí odkazy